Le patronyme de Courcy est porté par des personnages et familles distincts.

Famille de Courcy

Famille Charlot de  Courcy

Famille Roussel de  Courcy

Famille Potier de Courcy